Суперкубок Албании 2016 года () — 23-й розыгрыш Суперкубка Албании, в котором встречались чемпион страны сезона 2015/16 «Скендербеу» и обладатель Кубка Албании 2015/16 «Кукеси». Встреча состоялась 25 августа 2016 года на нейтральном поле в Тиране, на стадионе «Сельман Стермаси».

Матч

Ссылки 
 Суперкубок Албании 2016 на сайте soccerway.com
 Kukësi fiton Superkupën e Shqipërisë

2016
Матчи ФК «Скендербеу»
Албания
Спорт в Албании в 2016 году
Август 2016 года
События 25 августа
Спортивные соревнования в Тиране
ФК «Кукеси»
Национальные футбольные Суперкубки в сезоне 2016